Dirk Thoelen (15 mei 1968) is een voormalig Belgisch voetballer die als verdediger speelde. Na zijn voetbalcarrière werd Thoelen hulptrainer bij Dessel Sport.

Carrière

Zie ook
 Lijst van spelers van KSK Beveren

Belgisch voetballer